

Hidrografia 
 Rotte (riu): un riu a Rotterdam (Països Baixos)
 Rotte (Ilme): un afluent de l'Ilme a Einbeck (Baixa Saxònia)

Persones 
Rotte és un patronimi alemany